Звёздная палата:

 Звёздная палата — существовавший в 1487—1641 годах чрезвычайный суд при короле Англии.
 Звёздная палата — американский кинофильм 1983 года, криминальный триллер с Майклом Дугласом